Bürgisser ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Bürgisser (1608–1670), Schweizer Abt des Klosters Wettingen
 Leodegar Bürgisser († 1717), Schweizer Abt des Benediktinerklosters St. Gallen (1696–1717)
 Margret Bürgisser, Schweizer Sachbuchautorin, Soziologin und Unternehmerin
 Peter Bürgisser (* 1962), Schweizer Mathematiker und theoretischer Informatiker